ORP „Gardno” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Gardno” (OP-202) – okręt patrolowy projektu 9 z lat 50. XX wieku
 ORP „Gardno” (631) – trałowiec projektu 207P z lat 80. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów